Hime är ett släkte av fiskar. Hime ingår i familjen Aulopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Laxtobisartade fiskar
Hime